Бю́ттнер (, ) — немецкая и нидерландская фамилия.
Известные носители:

 Бюттнер, Александер (род. 1989) — нидерландский футболист.
 Бютнер, Ева (1886—1959) — немецкая пианистка, журналистка и музыкальный педагог, жена Пауля Бютнера.
 Бюттнер, Оскар Александр Рихард (1858—1927) — немецкий ботаник.

 Бютнер, Пауль (1870—1943) — немецкий композитор.
 Бюттнер, Харальд (род. 1953) — немецкий борец вольного стиля.
 Бюттнер, Хенри (Генри) (род. 1928) — немецкий карикатурист.
 Бютнер, Эрих (1889—1936) — немецкий художник.